Ajzon – w greckich mitach tesalski królewicz, ojciec argonauty Jazona
 Ajzon – czerwonofigurowy malarz grecki z końca V wieku p.n.e.